Ambloctonus (Амблоктонус — „тупи убица”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Palaeonictinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Ambloctonus су по свом изгледу наликовале на представнике породице мачке, но за разлику од њих су имале већу главу у поређењу са остатком тијела. Зубна формула код врсти из овог рода је . Кутњаци код ови врста су били мање оштрији него год други представника породице Oxyaenidae, док је други пар кутњака (M2) у доњој вилици био умањен (редукован). Ове врсте су се кретале плантиградно.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Ambloctonus су биле копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке настањивали плавне равнице и копнене екосистеме.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Ambloctonus.

Временска распрострањенст рода Ambloctonus унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeonictinae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 L. Van Valen (1967) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке